Il delitto di mezzanotte (The Yellow Claw) – romanzo di Sax Rohmer del 1915
 The Yellow Claw – film del 1920 diretto da René Plaissetty

Pagine correlate 
 Yellow Claw